Флаг Межевского района (Костромская область)